Ясене́вий прову́лок — назва провулків у різних населених пунктах України.

 Ясеневий провулок — вулиця в Житомирі.
 Ясеневий провулок — вулиця в Києві.

Провулки